LHC peut désigner :

Sciences 
 Large Hadron Collider ou Grand collisionneur de hadrons, mis en service le , est le plus puissant accélérateur de particules au monde.
  ou antenne collectrice, ensemble de sous-unités protéiques impliqué dans la photosynthèse.

Sport 
 Lausanne Hockey Club, club de hockey sur glace de la ville de Lausanne en Suisse.
 Linköpings HC, club de hockey sur glace de la ville de Linköping en Suède.
 Lyon Hockey Club, club de hockey sur glace de la ville de Lyon en France.

Assos 
 L'Heureux Cyclage fédération d'ateliers vélo en France

Musique 
 Les Horribles Cernettes, groupe de pop parodique du CERN.

Politique 
  ou lord-grand-chancelier, un des plus importants postes du gouvernement britannique.